Biznaga de chilitos es uno de los nombres vernáculos con los que en el estado mexicano de Hidalgo se conocen a las siguientes especies de cactus del género Mammillaria:

Mammillaria geminispina
Mammillaria magnimamma
Mammillaria sempervivi